Plastic — слово, составная часть:

 Plastic Beach — третий студийный альбом группы Gorillaz.
 Plastic Box — бокс-сет британской группы Public Image Ltd.
 Plastic Club — художественная организация в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
 Plastic Letters — второй студийный альбом группы Blondie.
 Plastic Love — песня японской певицы Марии Такэути.
 Plastic Memories — научно-фантастический аниме-сериал.
 Plastic Ono Band — группа, созданная Джоном Ленноном и Йоко.
 Plastic Planet — дебютный студийный альбом группы GZR.
 Plastic Tree — японская рок-группа.

 Fantastic Plastic Machine— японский музыкант и диджей.

См. также 
 Plastician
 Пластик